Lost Highway ("Autopista perdida") hace referencia a varios artículos:

 Lost Highway (película), de David Lynch de 1997, titulada en castellano Carretera perdida.
 Lost Highway (álbum), de Bon Jovi de 2007. 
 Lost Highway Records, discográfica.